Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2004, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Robert Lindstedt che hanno battuto in finale Johan Landsberg e Thomas Shimada 7-5, 7-60.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Robert Lindstedt (Campioni)
 Johan Landsberg /  Thomas Shimada (finale)

 Devin Bowen /  Jason Marshall (semifinali)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2004